Humanisme peut se référer à :
 L'humanisme, une attitude philosophique qui met l’homme et les valeurs humaines au cœur de ses questionnements.
 L'humanisme, un mouvement de pensée européen de la Renaissance.
 L'humanisme évolutif, un courant de pensée de type écologiste apparu à la fin du .

Voir aussi :
 Psychologie humaniste